Панство — збірний до «пан»
Панство — держава (староукраїнською).
 Панство — панське володіння у феодальній Німеччині.